Music of the Spheres (Coldplay), studioalbum uit 2021 van Coldplay
Music of the Spheres (Mike Oldfield), studioalbum uit 2008 van Mike Oldfield